

Leggi e discipline
Infrazione, reato minore consistente ad una trasgressione ad una norma del Codice penale
Infrazione trasgressione al Codice della Strada
Infrazione, in ambito Europeo, violazione di norme comunitarie
Infrazione, mancato rispetto del regolamento di uno sport (ad es. Fallo)

Medicina
Infrazione, frattura parziale di un osso